Староалександровка — село в Бузулукском районе Оренбургской области России. Административный центр и единственный населённый пункт Староалександровского сельсовета.

География 
Село находится в западной части Оренбургской области, в пределах возвышенности Общий Сырт, в степной зоне, на берегах реки Винной, при автотрассе , на расстоянии примерно 15 километров (по прямой) к западу от города Бузулука. Абсолютная высота — 91 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с морозной суровой зимой и жарким сухим летом. Среднегодовая температура составляет 4 °C. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 21,9 °C; самого холодного (января) — −14,8 °C (абсолютный минимум — −43 °C). Безморозный период длится в течение 142 дней в году. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 393 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 80-х годах XVIII века. Название восходит к имени одного из первопоселенцев, выходцу из Тамбовской губернии Александру. Предположительно, слово «старая» было добавилено, чтобы избежать путаницы, после того, как Царскую Александровку (ныне — село Новоалександровка) после Революции 1917 года переименовали в Новую Александровку. В 1844 году был возведён православный храм, освящённый во имя Святого Николая Чудотворца.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,4 %, женщины — соответственно 53,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 % из 701 чел.

Примечания 

Населённые пункты Бузулукского района